«Олимпик Сафи» (; ) — марокканский футбольный клуб из города Сафи. Выступает в Ботоле. Домашние матчи проводит на стадионе «Эль-Массира», вмещающем 20 000 зрителей.

«Олимпик» — один из старейших клубов Марокко, был основан в 1921 году группой европейцев, проживавших в Сафи. Тогда он назывался «Юнион» ().

В 1956 году, после признания независимости Марокко, клуб стал называться «Иттихад», а с 1986 года носит своё нынешнее название — «Олимпик».

В сезоне 2005/2006 принимал участие в розыгрыше Арабской лиги чемпионов. В первом раунде был повержен алжирский «Бордж-Бу-Арреридж» (3:0, 1:1), а во втором раунде лишь в серии послематчевых пенальти уступили эмиратскому «Ан-Насру».

Текущий состав

Достижения 
 Ботола 2: 1
 Победитель: 2004

Известные игроки 

  Разак Омотойосси
  Иссуф Коне
  
  
  
  
  
  
  Редуан Аллали
  Абдельила Баги
  
  
  
  
  
  Абдеррахман Рафик
  
  
  
  Хамдалла Абдерразак
  Ибраима Диоп

Главные тренеры 
 2007  Ален Гейгер
 2013  Эззаки Баду

Ссылки 
 Профиль на сайте mountakhab.net
 

Футбольные клубы Марокко